Dasen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Dasen (1568–1643), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Rektor
 Véronique Dasen (* 1957), Schweizer Klassische Archäologin